Latimer ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Latimer (* 1949), britischer Musiker
 Asbury Latimer (1851–1908), US-amerikanischer Politiker
 Carl Latimer, jamaikanischer Schauspieler
 Clara Latimer Bacon (1866–1948), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Don Latimer (* 1955), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Duane Latimer, kanadischer Westernreiter
 Henry Latimer (1752–1819), US-amerikanischer Politiker
 Hugh Latimer  (um 1485/1492–1555), englischer Geistlicher und Märtyrer, Bischof von Worcester
 Hugh Latimer (Schauspieler) (1913–2006), englischer Schauspieler
 Ivy Latimer (* 1994), australische Schauspielerin
 John Francis Latimer (1903–1991), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Jonathan Latimer (1906–1983), US-amerikanischer Autor
 Lewis Latimer (Lewis Howard Latimer; 1848–1928), amerikanischer Erfinder und technischer Zeichner
 Marjorie Courtenay-Latimer (1907–2004), südafrikanische Biologin
 Nicholas Latimer († 1505), englischer Ritter
 Rebecca Ann Latimer Felton (1835–1930), amerikanische Politikerin
 Wendell Mitchell Latimer (1893–1955), amerikanischer Chemiker

Latimer ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Latimer (Iowa)
 Latimer (Kansas)
 Latimer (Mississippi)
 Latimer (Ohio)
 Latimer (South Carolina)
 Latimer (Utah)

im Vereinigten Königreich:
 Latimer (Buckinghamshire)